Nossa Senhora dos Remédios, um dos títulos de Maria.

No Brasil:
 Nossa Senhora dos Remédios (Piauí), município 
 Senhora dos Remédios, município em Minas Gerais

Em Portugal:
 Nossa Senhora dos Remédios (Povoação), freguesia açoriana
 Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, santuário português
 Capela de Nossa Senhora dos Remédios (Lisboa)
 Solar de Nossa Senhora dos Remédios

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos